Kocian bzw. Kocián ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Kocian (* 1995), deutscher Volleyballspieler
 František Kocián, tschechoslowakischer Ringer
 Ján Kocian (* 1958), slowakischer Fußballspieler und -trainer
 Jaroslav Kocian (1883–1950), tschechischer Geigenpädagoge und Komponist
 Madison Kocian (* 1997), US-amerikanische Turnerin
 Tomáš Kocian-Falkenbach (* 1988), deutsch-slowakischer Volleyballspieler

Kóczián bzw. Koczian ist der Familienname folgender Personen:
 Éva Kóczián (* 1936; später Kóczián-Földy), ungarische Tischtennisspielerin
 Johanna von Koczian (* 1933), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Schriftstellerin
 József Kóczián (1926–2009), ungarischer Tischtennisspieler

Kotzian ist der Familienname folgender Personen:
 Ditte Kotzian (* 1979), deutsche Wasserspringerin
 Josef Maria Kotzian (1856–1917), österreich-ungarischer Kapellmeister

Siehe auch:
 Kocijan
 Kocjan
 Kocyan